Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Kosiba polski geograf, klimatolog
 Alojzy Kosiba – katolicki duchowny
 Kazimierz Kosiba – polski wojskowy